Командный вид спорта — исторически сложившийся вид спорта, основанный на соревновании между собой двух или более организованных групп спортсменов (команд), состоящих из определённого количества участников. 

В командных видах спорта стороной состязательного процесса и субъектом достижения победного результата является определённый коллектив (группа, команда) спортсменов, каждый из которых действует в интересах коллектива (группы, команды). 
В командных видах спорта противоборство соперников требует согласованности действий всех членов спортивного коллектива, единства их мыслей, воли и чувств, сплочённости в ведении соревновательной борьбы. Члены команды ставят цели, принимают решения, общаются, решают конфликты и проблемы в благоприятной, доверительной атмосфере, чтобы достигнуть своих целей. 
Это можно увидеть в таких видах спорта, как хоккей, футбол, американский футбол, баскетбол, волейбол, теннис, водное поло, лакросс, гребля, регби, крикет, гандбол, мотобол и многие другие.

Олимпийские командные виды спорта 
Шесть спортивных команд дебютировали в регби-7 на Олимпийских играх в 2016. Крикет может быть включен в олимпийскую программу в 2020 году.

Хоккей с шайбой и кёрлинг проводятся на зимних Олимпийских играх.

Ниже представлены все олимпийские командные виды спорта для мужчин и женщин.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
  
  

Спортивная терминология
Командные виды спорта